Корнацел има више значења:

 Корнацел (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Корнацел (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Корнацел (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији